Advanced Power Management
 De typesnelheid waarmee iemand kan typen op een toetsenbord in "aanslagen per minuut" (APM).
 A.P. Møller-Mærsk Group